Орасио Ернандез има више значења:

 Орасио Ернандез (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Орасио Ернандез, Ла Каса де Пиједра (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику